

Кобелскілл — місто, штат Нью-Йорк
 Кобелскілл — селище, штат Нью-Йорк